Артиллерийские войска Израиля  (; сокращённо: ) — один из родов войск сухопутных войск Израиля, выполняющий задачи по подавлению целей противника и поддержки пехотных частей Армии обороны Израиля.

История 

Артиллерийские войска Израиля были созданы в 1948 году и их первым командиром был Йехуда Гинцбург. Первым орудием артиллерии стали купленные у англичан французские 65-мм пушки, ласково прозванные бойцами «Наполеончик». Несмотря на легкомысленное название, они помогли солдатам ЦАХАЛ остановить наступление сирийцев и египтян на северном и южном фронтах. В 50-е годы Израиль приобрёл первые 105 мм САУ «Ахиллес» и M7 Priest. Была разработана израильская САУ М-50. В 60-70-е годы происходят первые закупки САУ М-107 и М-109.

Артиллерийские войска Израиля принимали участие во всех войнах Израиля, включая две сугубо артиллерийские операции «Сведение счётов» 1993 года и «Гроздья гнева» в 1996 году.

Структура артиллерийских войск Израиля 

Артиллерийские войска Израиля состоят из двух регулярных формирований бригадного состава и нескольких формирований запаса.

Регулярные формирования:
 «Хативат Ха-Эш» (), подчинённая Северному военному округу. В соединении три регулярных дивизиона («Наме́р», «Ке́рен», «Ра́ам») и два резервных дивизиона («Маге́н» и «Шфифо́н»).
 «Уцба́т Аму́д Ха-Эш» (), подчинённая Центральному военному округу. Она состоит из двух регулярных дивизионов («Драко́н» и «Ре́шеф») и нескольких резервных дивизионов.

Артиллерийским войскам подчинена Школа артиллерии «Шивта» () в Негеве, а также учебный артиллерийский центр () в составе Национального центра учений сухопутных войск ().

Виды вооружения 

В артиллерийсках войсках существуют артиллерия самоходная и на механической тяге (только в резерве). Используются осколочные, осветительные, дымовые и другие виды снарядов. Самоходная артиллерия состоит из САУ M109 калибра 155 мм, являющейся основным орудием в артиллерийских войсках.

Также используется 155-мм пушка М-71 Солтам производства Израиля на механической тяге.

Артиллерийский расчёт М109 состоит из 7 солдат. Каждой САУ придан бронетранспортёр M992 FAASV с дополнительным боекомплектом. Средняя скорострельность М109 — четыре снаряда в минуту.

В составе артиллерийских войск также находятся реактивные артиллерийские дивизионы с РСЗО M270 MLRS производства США. Также в артиллерийских войсках Израиля есть радиолокационные станции артиллерийской разведки «Шилем», позволяющая обнаруживать цели противника.

Дополнительные системы связи 

В состав сухопутных частей Армии обороны Израиля входят офицеры артиллерии, отвечающие за связь между пехотой и артиллерией. Они контролируют мощь, время и место артиллерийского огня, способного помочь пехотной части в достижении тактической цели. Также задействованы многоцелевые разведывательные беспилотные летательные аппараты Hermes 450 и Skylark.

Список командующих артиллерийскими войсками 
Список составлен на основании официальных данных сайта артиллерийских войск Израиля.

Ссылки 
 Артиллерийские войска Израиля, на официальном сайте Командования сухопутных войск Армии обороны Израиля 
 Сайт некоммерческого партнёрства «Памяти артиллеристов»

Примечания 

Артиллерийские войска Израиля